Rathaus Potsdam steht für folgende Rathäuser:

 Altes Rathaus (Potsdam)
 Neues Rathaus (Potsdam)